Aurel Moga se poate referi la:
Aurel Moga, primar al municipiului Cluj în anul 1923;
Aurel Moga, medic român, membru titular al Academiei Române (1955)